Sverige er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. De har deltaget i samtlige sommer- og vinterlege, undtaget Sommer-OL 1904 i St. Louis. 

Sverige har vært arrangør for OL en gang; sommer-OL 1912 i Stockholm. Desuden blev ridesport-øvelserne under Sommer-OL 1956 arrangeret i Stockholm.

Medaljeoversigt

Noter

Eksterne henvisninger 
 Sveriges OL-statistikk  på Sports-reference.com

 
 
OL